Jamie Allison (né le  à Lindsay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Spitfires de Windsor || LHO ||59 ||4 ||8 ||12 ||70 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|1992-1993 || Red Wings Junior de Détroit || LHO ||61 ||0 ||13 ||13 ||64 ||15 ||2 ||5 ||7 ||23 
|-
|1993-1994 || Red Wings Junior de Détroit || LHO ||40 ||2 ||22 ||24 ||69 ||17 ||2 ||9 ||11 ||35
|- 
|1994-1995 || Red Wings Junior de Détroit || LHO ||50 ||1 ||14 ||15 ||119 ||18 ||2 ||7 ||9 ||35
|-
|1994-1995 || Flames de Calgary || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 || Flames de Saint-Jean || LAH ||71 ||3 ||16 ||19 ||223 ||14 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
|1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH ||46 ||3 ||6 ||9 ||139 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1996-1997 || Flames de Calgary || LNH ||20 ||0 ||0 ||0 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Flames de Saint-Jean || LAH ||16 ||0 ||5 ||5 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Flames de Calgary || LNH ||43 ||3 ||8 ||11 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Flames de Saint-Jean || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 || Ice d'Indianapolis || LIH ||3 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH ||39 ||2 ||2 ||4 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Blackhawks de Chicago || LNH ||59 ||1 ||3 ||4 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Blackhawks de Chicago || LNH ||44 ||1 ||3 ||4 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Flames de Calgary || LNH ||37 ||0 ||2 ||2 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||48 ||0 ||1 ||1 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Predators de Nashville || LNH ||47 ||0 ||3 ||3 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Hornets de Cambridge || OHA Sr ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Predators de Nashville || LNH ||20 ||0 ||1 ||1 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Panthers de la Floride || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH ||47 ||2 ||5 ||7 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-

| 372 || 7 || 23 || 30 || 639 || - || - || - || - || -

Transactions
 Le  : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Flames de Calgary avec Éric Lacroix, Marty McInnis en retour de Steve Dubinsky et Jeff Shantz.
 Le  : réclamé au ballotage par les Flames de Calgary des Blackhawks de Chicago.
 Le  : échangé aux Blue Jackets de Columbus par les Flames de Calgary en retour de Blake Sloan.

Notes et références 

Naissance en mai 1975
Naissance à Lindsay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Red Wings Junior de Détroit
Défenseur de hockey sur glace